peut faire référence à :
 Pie in the Sky, court-métrage de Ralph Steiner avec Elia Kazan ;
 , série télévisée britannique ;
  (), film américain d'Allen Baron, sorti en 1964 ;
 Pie in the Sky, film américain de Bryan Gordon, sorti en 1996.